Сулюкта () — город областного подчинения в Баткенской области Киргизии, один из крупнейших центров добычи угля в Кыргызстане. Население — 24,7 тыс. человек (2009).

История 
Сулюкта — один из старейших центров угледобычи в Средней Азии. Промышленная разработка угля началась в 1868 году. Этим временем датируется возникновение Сулюкты.

20 августа 1934 года Президиум ВЦИК постановил «Город Фрунзе и рабочие поселки Кизыл-Кия и Сулюкта в Киргизской АССР числить в списке населенных пунктов, выделенных из состава района в самостоятельные административно-хозяйственные единицы, подчиненные непосредственно ЦИК Киргизской АССР».

В 1940 году был присвоен статус города. В данное время Сулюкта является городом областного подчинения. Ранее входила в состав Ошской области.

География 
Город расположен в северных отрогах Туркестанского хребта, на высоте 1380 м над уровнем моря, в 150 км западнее областного центра — города Баткен (по трассе Сулюкта — Лейлекский район, Согдийская область Республики Таджикистан — Баткен), в 950 км от республиканского центра — города Бишкек.

Город соединён Сулюктинской узкоколейной железной дорогой (47 км) со станцией Пролетарск Республики Таджикистан. Из них 9 км находятся на территории Таджикистана и 38 км — на территории Кыргызской Республики. На территории города находятся 3 станции — Товарная (основная), Макаевка и Восточная в посёлке Восточный.

Зимний период — не долгий, теплый. Весна и осень в последнее 10-летие — дождливые, а лето — сухое и жаркое.

Галерея

См. также 
 Киргизско-таджикская граница

Примечания

Ссылки 

 Неофициальный сайт города Сулюкта
 На сайте Ассоциации городов Кыргызской Республики
 Сулюктинская узкоколейная железная дорога на «Сайте о железной дороге» 

Города Киргизии
Населённые пункты Баткенской области